Альсасуа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 26,8 км². Население — 7 698 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Промышленность 

 «Sunsundegui» — компания, специализирующаяся на производстве автобусов. Переехала в этот город в 1956 году из города Ирун, в котором просуществовала 12 лет, с 1944 года.

Города-побратимы 
  Сен-Пе-сюр-Нивель (Франция, с 1993)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры